Kokubunji se puede referir a:
 El templo principal asignado a cada una de las antiguas provincias de Japón;
 Kokubunji, una ciudad de Tokio;
 Kokubunji, un antiguo pueblo de Kagawa;
 Kokubunji, un antiguo pueblo de Tochigi.